Sławomir Stasiak – polski oficer Marynarki Wojennej
 Sławomir Stasiak – polski duchowny katolicki